Toponímia:
 Pompeia, ciutat romana de la Campània destruïda per una erupció del Vesuvi 
 Pompeia (Nàpols) (en italià Pompei), ciutat actual situada a la província de Nàpols, prop de les ruïnes de l'antiga ciutat romana.
 Alba Pompeia, ciutat de la Ligúria romana, l'actual Alba (Piemont)
 Laus Pompeia, ciutat de la Gàl·lia Transpadana, l'actual Lodi, a la Llombardia 
 Biografies:
 Pompeia (esposa de Gai Sicini), filla de Quint Pompeu, cònsol el 141 aC, i esposa de Gai Sicini.
 Pompeia (esposa de Juli Cèsar), casada amb Juli Cèsar el 67 aC 
 Pompeia (germana de Gneu Pompeu), germana de Gneu Pompeu Magne 
 Pompeia (filla de Gneu Pompeu), filla de Gneu Pompeu.
 Pompeia (filla de Sext Pompeu), filla de Sext Pompeu Pius
 Pompeia Paulina, esposa del filòsof Sèneca
 Núria Pompeia Vilaplana i Boixons, dibuixant i escriptora catalana
 Genealogia: Gens Pompeia, nom de dues gens romanes.
 Dret: Hi ha diverses antigues lleis romanes: 
 Pompeia de ambitu.
 Pompeia de civitate.
 Pompeia de magistratibus.
 Pompeia de magistratibus bithyniorum.
 Pompeia de parricidiis.
 Pompeia de provinciis.
 Pompeia de tribunis.
 Pompeia de vi.
 Pompeia judiciaria.
 Teatres:
 Pompeia (music-hall), antic teatre i music-hall del Paral·lel de Barcelona.
 Coliseu Pompeia, antic teatre barceloní, situat a la Travessera de Gràcia, núm. 8-10.
 Esport:
 Reial Societat de Tennis Pompeia, club esportiu de Barcelona.